Суздаль:

 Суздаль — город в России, административный центр Суздальского района Владимирской области.
 Суздаль — река в России, протекает в Костромской области.

См. также 
 Суздалев
 Суздалец
 Суздальфест